Асијенда де Абахо има више значења:

 Асијенда де Абахо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Асијенда де Абахо (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику